Il doppio del torneo di tennis Montreal Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Anne Smith che hanno battuto in finale Ann Kiyomura-Hayashi e Greer Stevens che si sono ritirate sul punteggio di 3-6, 6-6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Virginia Wade (semifinali)
 Pam Shriver /  Anne Smith (Campionesse)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Greer Stevens (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montreal Classic 1980